Пастрана (исп. Pastrana):
 Пастрана — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара.

Фамилия 
 Пастрана, Маурисио (род. 1973) — колумбийский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии ВБА (WBA).
 Пастрана, Трэвис (род. 1983) — один из самых титулованных участников соревнований по мотокроссу, суперкроссу, мотофристайлу и ралли.
 Пастрана, Юлия (1834—1860) — бородатая женщина.
 Пастрана Аранго, Андрес (род. 1954) — президент Колумбии с 7 августа 1998 по 7 августа 2002 года.
 Пастрана Борреро, Мисаэль — президент Колумбии с 7 августа 1970 по 7 августа 1974.
Пастрана, Офелия (род. 1982) — колумбийско-мексиканская трансгендерная женщина, включена в список 100 женщин по версии Би-би-си.